Shingle (englisch „Schindel“) steht für:

 Operation Shingle der Alliierten im Zweiten Weltkrieg
 Shingle-Architektur, ein amerikanischer Baustil
 Shingle Cove, eine Bucht von Coronation Island, Südliche Orkneyinseln, Antarktis
 Shingle Springs, Ort im El Dorado County, Kalifornien

Siehe auch:
 Shingle Run